Lingemann ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Lingemann (* vor 1945), deutsche Schauspielerin
 Antonia Lingemann (* 1996), deutsche Schauspielerin
 August Lingemann (1848–nach 1895), deutscher Architekt
 Detlef Lingemann (* 1954), deutscher Diplomat
 Hans-Wolfgang Lingemann (* 1935), bekannt als Hawoli, deutscher Maler und Bildhauer

 Max Lingemann (* 1984), deutscher Eishockeyspieler
Siehe auch:
 Lingeman
 Lingman
 Lingmann